Холчук — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Холчук — село в Чеди-Хольского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Холчук.
 Холчук — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чеди-Хольского кожууне.
 местечко Холчук — административно относится к с. Бельдир-Арыг, Тес-Хемский кожуун
 местечко Холчук — административно относится к с. Берт-Даг, Тес-Хемский кожуун
 местечко Холчук  — административно относится к с. Эйлиг-Хем, Улуг-Хемский кожуун
 Холчук — озеро в правобережье р. Хонделен.

См. также 
Хольчук

Примечания